Hambalek může že být :

 hambalek – trám vodorovně spojující dvě protilehlé krokve střechy
 patro ve stodole
 bidlo na sušení prádla zpravidla umístěná přímo nad kamny
 hambalky – český lidový tanec ve 2/4 taktu